Татьяна Николаевна Фёдорова:
 Фёдорова, Татьяна Николаевна (род. 1946) — советская и российская актриса.
 Фёдорова, Татьяна Николаевна (1967) — советская и российская самбистка и дзюдоистка.